Talita Natasha von Fürstenberg, princesse de Fürstenberg, est née le . Membre de la maison de Fürstenberg, une ancienne famille de la noblesse souabe, c'est une personnalité de la jet set et une créatrice de mode américaine d'origine allemande, italienne et britannique.

Biographie 
Petite-fille d'Egon et Diane von Fürstenberg (par son père) et de Robert Warren Miller (par sa mère), Talita von Fürstenberg fait, durant son adolescence, quelques couvertures de magazines de mode (Tatler en 2015, Town and Country en 2019 et Hello! Fashion en 2020) et de titres de la presse du cœur (Point de vue en 2016). En 2017, la jeune fille défile pour Dolce & Gabbana durant la Fashion Week de Milan.

Entrée chez DvF, l'entreprise de sa grand-mère, en 2018, Talita de Fürstenberg lance sa propre ligne de vêtements, appelée « TvF for DvF », en 2019. Sa collection ayant été bien accueillie, elle est reconduite l'année suivante.

Ascendance

Références 

Naissance en mai 1999
Styliste américain
Socialite américain